Coulier ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Coulier (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Mark Coulier (* 1964), britischer Maskenbildner